Garrigues Walker es el apellido con el que se conoce a dos hermanos, destacados empresarios, juristas y políticos, e hijos del jurista Antonio Garrigues Díaz-Cañabate. Fueron protagonistas de distintas operaciones políticas, institucionales y empresariales destacadas durante la Transición Española. Su orientación se incluye dentro del denominado liberalismo español, del que son representantes muy significativos:

 Joaquín Garrigues Walker (1933 - 1980)
 Antonio Garrigues Walker (1934)

Transición española